Au Canada, une région urbaine est un territoire délimité par Statistique Canada ayant au moins  habitants et ayant une densité d'au moins 400 habitants par kilomètre carré.  Le Canada est composé de 913 régions urbaines en 2001. La région urbaine est proche de l'unité urbaine en France.
 En géographie, une région urbaine est composée de l'ensemble des zones urbaines et rurales qui dépendent d'un même centre urbain (bassin d'emploi).
 En France, la région urbaine de Lyon est une association de collectivités territoriales dépassant les limites de l'aire urbaine lyonnaise pour englober notamment Saint-Étienne et Bourg-en-Bresse.

Notes et références